Hieronder volgt een lijst van 304 gemeenten (communes) in het Franse departement Aveyron (departement 12).

 
Av